Peixe-borboleta pode referir-se a diversos peixes que podem ou serem proximamente relacionados. 

Entre eles estão membros das famílias:
Gasteropelecidae
Chaetodontidae

Diversas espécies do gênero Carnegiella:
Carnegiella strigata

Desambiguações de antropônimos